Sporting Clube Olhanense je portugalsko športsko društvo iz grada Olhãa na portugalskom jugu.

Utemeljeno je 27. travnja 1912. godine.

Klupske boje su crna i crvena.

Ima nogometni, futsal, košarkaški i biciklistički odjel.

Vanjske poveznice 
Službene stranice (na portugalskom
Neslužbene stranice (na portugalskom)

Olhanense, SC